Джудит Фокс (, ) — венгерская порноактриса, лауреатка премий AVN Awards и Hot d’Or.

Биография 
Родилась 25 февраля 1980 года в Будапеште. Дебютировала в порноиндустрии в 1998 году, в возрасте 18 лет.

Снималась для таких студий, как Wicked Pictures, Viv Thomas, Private Media Group, Hustler Video, Evil Angel, Digital Sin и других.

В 2001 году получила премию Hot d’Or в номинации «лучшая европейская старлетка». В 2008 году выиграла награду AVN Awards в категории «лучшая групповая сцена» за роль в Fashionistas Safado: Berlin совместно с Рокко Сиффреди, Аннетт Шварц, Синтией Стоун и Ванессой Хилл.

Ушла из индустрии в 2021 году, снявшись в 172 фильмах.

Награды

Избранная фильмография 
 Fashionistas Safado: Berlin (2007, Evil Angel)

Примечания

Ссылки 
 Judith Fox на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Judith Fox на сайте AVN

Порноактрисы Венгрии